Музей изобразительных искусств (Будапешт)
 Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова
 Музей изящных искусств (Гент)
 Музей изобразительных искусств (Дижон)
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств
 Музей изобразительных искусств (Ираклион)
 Кемеровский областной музей изобразительных искусств
 Музей изобразительных искусств (Лейпциг)
 Музей изобразительных искусств (Лилль)
 Музей изобразительных искусств (Минск)
 Музей изобразительных искусств (Мюлуз)
 Национальный музей изобразительных искусств (Монтевидео)
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва)
 Ростовский областной музей изобразительных искусств (Ростов-на-Дону)
 Музей изобразительных искусств (Сан-Франциско)
 Музей изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого
 Музей изобразительного искусства имени Дзанабадзара (Улан-Батор)
 Челябинский государственный музей изобразительных искусств

См. также 
 Музей изящных искусств